Savages o The Savages possono riferirsi a:

Cinema
Selvaggi (Savages) – film del 1972 diretto da James Ivory 
Savages – film del 1974 diretto da Lee H. Katzin 
Le belve (Savages) – film del 2012 diretto da Oliver Stone 
La famiglia Savage (The Savages) – film del 2007 diretto da Tamara Jenkins

Letteratura 
Le belve (Savages) – romanzo di Don Winslow del 2010

Musica
 Savages – gruppo musicale britannico
 Savages – album del 2013 dei Soulfly
 Savages – album dei Theory of a Deadman del 2014
 Savages – album dei Breathe Carolina del 2014
 Savages – canzone della cantautrice gallese Marina and The Diamonds

Teatro 
Savages – opera teatrale di Christopher Hampton

Televisione
The Savages – serie televisiva britannica
Complete Savages – sitcom statunitense

Pagine correlate
 The Savage
 Savage